USS Shubrick je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Shubrick (DD-268) 
 USS Shubrick (DD-639)

Shubrick